Паліїв:
 Паліїв Дмитро Іванович (1896—1944) — політичний і військовий діяч, один з організаторів повстання у Львові 1 листопада 1918 р.
 Паліїв Омелян Іванович (1886? — 1942) — військовик УГА.
 Паліїв Кекилія-Цьопа (1906—1969) — громадська діячка, пластунка, педагог, президент Федерації Українських Учитилів Канади, основоположник та віце-президент Української Шкільної Ради, працівниця відділу опіки над молоддю і родинами в УЦК.

Українські прізвища